Леони́д Ро́гов:
 Рогов, Леонид Васильевич (1921—1980) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Рогов, Леонид Викторович (1949—2020) — российский дипломат.